Beweisaufnahme steht für
Einen Teil des Beweisverfahrens, siehe Beweis (Rechtswesen)#Beweisverfahren
Tatort: Beweisaufnahme

Siehe auch:

Haager Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- und Handelssachen
Beweismittel